Miracle est un album du groupe La Phaze. Il est sorti en .

Keny Arkana, rappeuse engagée de Marseille, collabore sur l'un des titres de cet album, La Cause.

Liste des titres

Album de La Phaze